Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 20 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  et dernier titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 2002
Espagne